O Clube dos Quadrinheiros de Manaus (CQM) é um grupo formado por leitores, colecionadores e produtores de histórias em quadrinhos, criado em 1992 em Manaus.

O grupo foi fundado a partir da realização dos Encontros de Quadrinheiros de Manaus que levaram até a cidade nomes da produção nacional de quadrinhos como Lourenço Mutarelli, Adão Iturrusgarai e Laerte.

Produções 
O grupo chegou a produzir fanzines de circulação local como "Franca Zona", “Os Arcanos”, “Gothic”, “Hyper Comix”, “Phodas-C”, “Gráfio”, “Vulgar” etc.

Em 2005 a Livraria Valer publicou, em parceria com a Editora da UFAM, o livro “Clube dos Quadrinheiros – As Melhores Histórias”, um apanhado das produções de vários artistas do grupo.

O CQM realizou ainda diversos eventos, exposições e pequenos encontros entre colecionadores e membros do grupo.

Membros 
Entre os membros que já passaram pelo grupo estão a escritora Carol Peace, um dos criadores da Hyper Comix, Vicente Cardoso, o cartunista Romahs Mascarenhas, o roteirista Emerson Medina, Viviane Silva, Jean Okada, Geraldo Borges entre outros.  

 coletivos culturais

Referências 

Histórias em quadrinhos do Brasil